Christophe Desjardins – violista francese
Ernest Desjardins – epigrafista, archeologo e geografo francese
Paul Desjardins – insegnante e giornalista francese
Pete Desjardins – tuffatore statunitense
Sarah Desjardins – attrice canadese
Willie Desjardins – allenatore di hockey su ghiaccio e hockeista su ghiaccio canadese